Rodowicz – polskie nazwisko. Obecnie nosi je ponad 260 osób.

Znani Rodowiczowie 
 Jadwiga Rodowicz-Czechowska (ur. 1954) –  japonistka, dyplomata
 Jan Rodowicz, ps. Anoda (1923-1949) – harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych
 Kazimierz Rodowicz (1885-1951) –  inżynier budownictwa wodnego
 Maryla Rodowicz (ur. 1945) – piosenkarka, również autorka
 Tomasz Rodowicz (ur. 1951) – aktor i reżyser, historyk filozofii
 Władysław Rodowicz (1916-2013) – publicysta i działacz katolicki
 Stanisław Rodowicz (1883-1940) – zapomniany pionier konteneryzacji w Polsce